Wördehoff ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Wördehoff (1929–2002), deutscher Journalist
 Ludwig Wilhelm Wördehoff (1923–2015), deutscher Politiker (SPD)
 Martin Wördehoff (* 1979), deutscher Radsportler, Nationaltrainer und Radsportfunktionär
 Thomas Wördehoff (* 1953), Intendant, Chefdramaturg der Ruhrtriennale